СТВ, СтВ, может означать:
 СтВ — сокращение для словосочетания Стрелковые войска.

Телеканалы

Российские 
 СТВ («Свободное телевидение») — российский телеканал, город Балаково.
 СТВ — телекомпания, город Иркутск.
 СТВ (спортивный телеканал, Республика Башкортостан) — региональный российский телеканал
 СТВ — телерадиокомпания, город Стрежевой.
 СТВ Ставропольский край («Своё ТВ») — телекомпания, город Ставрополь.
 СТВ Севастополь — телеканал, город Севастополь.

Других стран 
 СТВ — белорусская телекомпания.
 СТВ — казахстанская телекомпания (закрылась в 2022 году).

Прочее 
 СТВ — кинокомпания, создана в 1992 году в Санкт-Петербурге.
 СТВ (телекомпания) — телекомпания, город Димитровград.

См. также 
 STV

Примечания